Embaúba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Embaúba (ort), São Paulo, 
 Embaúba (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar